Las Flores es el nombre de dos localidades de California, EE. UU.:

 Las Flores (condado de Orange, California)
 Las Flores (condado de Tehama, California)